Donald Jacob « Jake » Hager Jr., né le  à Fargo, est un catcheur (lutteur professionnel) américain. Il travaille actuellement à la , sous le nom de Jake Hager.

Il est aussi connu pour avoir travaillé à la  (2006-2017), sous le nom de Jack Swagger. 

Lutteur au lycée puis à l'université d'Oklahoma dans la catégorie des poids-lourds, il se fait remarquer en 2006 où il devient , une distinction qui récompense les meilleurs sportifs universitaires. 

Il attire alors l'attention de la WWE qui l'engage après ses études. Après un passage dans les clubs-écoles de la WWE, il commence à apparaître dans les émissions de la WWE en 2008 où il incarne un lutteur qui se déclare . Au sein de cette fédération, il devient champion de l', vainqueur du  de . Il utilise sa mallette lui donnant droit à un match pour un championnat de son choix à tout moment quelques jours plus tard afin d'être champion du monde poids-lourds de la WWE. Il devient aussi champion des États-Unis de la WWE.

Il quitte la WWE en 2017 et lutte dans diverses fédérations en Amérique du nord. En parallèle à sa carrière de catcheur, il décide de s'essayer aux arts martiaux mixtes en s'engageant avec la Bellator MMA.

Jeunesse 
Hager grandit en Oklahoma avec comme voisin Danny Hodge, un lutteur médaillé olympique à Melbourne en 1956 devenu ensuite boxeur puis catcheur, et est ami avec ses petit-fils. Il pratique la lutte au lycée et devient double champion poids-lourds de l'Oklahoma.

Ses exploits sportifs lui permettent d'obtenir une bourse et d'entrer à l'université d'Oklahoma où il fait partie de l'équipe de lutte ainsi que des Sooners de l'Oklahoma en football américain. Il se distingue en tant que lutteur en 2006 en remportant trente victoires par tombé dans la saison universitaire et devient cette année-là un . Il quitte l'université cette année-là avec un diplôme en finance.

Carrière de catcheur

World Wrestling Entertainment (2006-2017)

Passage dans les clubs-école (2006-2008) 
Ses performances en tant que lutteur attirent l'attention de Jim Ross, qui en plus d'être commentateur à la  (WWE) a aussi un rôle dans le recrutement des catcheurs. Ross le recommande pour avoir le droit de passer des tests à l' qu'il réussit et signe un contrat avec la WWE.

Il rejoint la , un club-école de la WWE basée en Géorgie et remporte le  son premier combat face à Ray Geezy. Il rejoint ensuite l' dans le Kentucky en 2007. Durant l'été, il quitte l'OVW pour la  (FCW).

Le , il devient le premier champion poids-lourds de Floride de la FCW après sa victoire sur Ted DiBiase, Jr.. Le , il unifie ce titre avec celui de champion poids-lourds du Sud de la FCW en battant Heath Miller. Son règne de champion poids-lourds de Floride prend fin le  après sa défaite face à Sheamus O'Shaunessy.

Passage à l'ECW et champion de l'ECW (2008-2010) 

Hager fait ses débuts télévisés le  à lECW sous le nom de Jack Swagger, et remporte son premier match contre Josh Daniels. L'équipe créative de la WWE décide de l'annoncer comme  en raison de son passé de lutteur à l'université. Il devient le rival de Tommy Dreamer qu'il affronte dans un combat de lutte le  où son adversaire se disqualifie en lui portant un . Ils s'affrontent une seconde fois la semaine suivante cette fois ci dans un  qui voit la victoire de Swagger. 

Il devient challenger pour le titre de [[ECW Championship|champion de lECW]] après sa victoire face à Ricky Ortiz. Il réussit à battre Matt Hardy pour être le nouveau champion le . Après deux défense successives du titre en , d'abord au Royal Rumble face à Matt Hardy, puis à No Way Out contre Finlay, Swagger perd finalement le titre contre Christian lors de Backlash. Swagger tente vainement de récupérer le titre d'abord à Judgment Day contre Christian, puis à Extreme Rules lors d'un Triple Threat Harcore match contre Christian et Tommy Dreamer, et enfin à The Bash dans un Scramble match, qui comprenait aussi Christian, Finlay et Mark Henry, et le champion Tommy Dreamer.

Swagger est transféré à Raw, et fait son premier match face à Randy Orton, qu'il perd volontairement par décompte à l'extérieur. Il tente vainement de remporter le championnat des États-Unis détenu par Kofi Kingston, dont plusieurs fois à Raw ainsi qu'à Night of Champions, dans Six Pack Challenge match contre Carlito, The Miz, Primo, MVP et le champion, Kofi Kingston. Il entame ensuite une courte rivalité avec MVP, contre qui il perd à SummerSlam. Puis, à Hell in a Cell, il tente à nouveau de remporter le titre des États-Unis contre Kofi Kingston et The Miz, mais n'y parvient pas. Lors de Bragging Rights (2009), il est dans la Team Raw qui perd face à la Team SmackDown. Lors de Survivor Series 2009, il est dans l'équipe de The Miz qui bat celle de Morrison malgré son élimination.

 Money in the Bank et World Heavyweight Champion (2010-2011) 
Le   à Raw il perd face à Santino Marella. La semaine suivante le   il se fait battre par Mark Henry. Lors du Raw du , il perd contre Triple H pour se qualifier à l'Elimination Chamber pour le WWE Championship. À WrestleMania XXVI, il remporte le Money in the Bank Ladder Match , pour lequel il s'était qualifié en battant Santino Marella, et tente d'utiliser son contrat dès le lendemain à Raw contre le WWE Champion John Cena, mais, après que ce dernier lui a porté son STF, il revient sur sa décision et quitte le ring avant que l'arbitre n'officialise le début du match.

Le  à SmackDown, il utilise sa mallette contre le World Heavyweight Champion Chris Jericho qui venait d'être attaqué par Edge, effectue sur lui sa Gutwrench Powerbomb et s'empare du titre pour la première fois de sa carrière. La WWE annonce ensuite qu'il est drafté à SmackDown, où, deux semaines plus tard, il défend avec succès son titre contre Edge et Jericho. Il conserve ensuite successivement son titre à Extreme Rules contre Randy Orton dans un Extreme Rules Match , puis à Over the Limit (2010) contre Big Show par disqualification en frappant son adversaire avec la ceinture , avant de le perdre lors de 4-Way Finale au profit de Rey Mysterio lors d'un Fatal Four-Way Match qui incluait également CM Punk et le Big Show. Peu après la perte du titre, Swagger dévoile sa nouvelle prise de finition, l'Ankle lock. Il tente infructueusement de récupérer le titre à Money in the Bank contre Mysterio, puis il ne reste pas challenger en perdant une nouvelle fois contre Mysterio qui a perdu son titre face à Kane à Money in the Bank .

Il entre ensuite en rivalité avec Edge qui le bat lors de Hell in a Cell 2010. Lors du SmackDown du , il bat MVP pour se qualifier pour l'équipe de SmackDown à Bragging Rights où, bien qu'il soit éliminé, remporta pour la deuxième année consécutive sur celle de Raw. Lors des Survivor Series il est dans l'équipe d'Alberto Del Rio qui perd contre celle de Rey Mysterio. Lors TLC: Tables, Ladders and Chairs, il affronte Kofi Kingston et Dolph Ziggler dans un Triple Threat Ladder Match pour le WWE Intercontinental Championship, remporté par Ziggler . Lors du SmackDown suivant, Ziggler conserve une nouvelle fois son titre contre Kingston et Swagger. Le , il perd contre Rey Mysterio et ne participera pas à l'Elimination Chamber. Il devient l'entraineur de Michael Cole pour son match contre Jerry Lawler à Wrestlemania XXVII et est aux abords du ring où il prendra un Stone Cold Stunner par l'arbitre du match, Stone Cold Steve Austin.

 United States Champion, American Perfection et repos (2011-2013) 
Jack Swagger est transféré à Raw lors du draft supplémentaire. Son alliance avec Michael Cole prend fin à Extreme Rules, lorsqu'ils battent Jerry Lawler et Jim Ross. Trois mois plus tard, Swagger participe au Money in the Bank Ladder match de Raw à Money in the Bank, mais ne remporte pas le match. Durant le mois d'août, Vickie Guerrero deviendra son manager, étant déjà le manager du champion des États-Unis Dolph Ziggler. Les deux hommes ne s'entendent pas très bien, étant donné que Swagger convoite le titre de Ziggler. Il tente de le remporter à Night of Champions dans un Fatal Four Way match face à Alex Riley, John Morrison et Dolph Ziggler, match qui sera remporté par Ziggler. Cependant les deux hommes finissent par s'entendre durant les semaines suivantes, formant donc une équipe qui sera plus tard nommée . Ils tentent à plusieurs reprises en fin d'année de s'emparer les championnats par équipes détenus par Air Boom, notamment à Hell in a Cell ou encore à Vengeance, sans parvenir à remporter les titres.

En début d'année 2012, Jack Swagger remporte le championnat des États-Unis en battant Zack Ryder (qui a remporté le titre face à Ziggler à la fin de 2011) le  à Raw. Il participe ensuite au Royal Rumble match lors du Royal Rumble en entrant en , mais se fait éliminer par le Big Show. Il parvient à conserver le titre des États-Unis face à Justin Gabriel à Elimination Chamber. Il finit par perdre le titre face à Santino Marella à Raw le . Swagger fait partie de l'équipe de John Laurinaitis à WrestleMania XXVIII dans un match par équipes à 7 contre 7, que son équipe remportera. Il reprend ensuite les matchs par équipes avec son partenaire Dolph Ziggler, et tentent plusieurs fois de remporter les titres par équipes face à Kofi Kingston et R-Truth, notamment à Over the Limit, sans y parvenir. Leur équipe finit par se dissoudre le  à Raw, sur une victoire de Dolph Ziggler sur Jack Swagger. Il reprend sa carrière en solo, et enchaîne une série de défaites pendant plusieurs mois. Jack Swagger décide alors de prendre quelques semaines de congé afin de se recentrer.

 Rivalité avec Alberto Del Rio pour le World Heavyweight Championship (2013) 
Jack Swagger fait son retour en , avec un gimmick de , il entrera désormais avec une nouvelle musique d'entrée, étant accompagné par son nouveau manager Zeb Colter. Swagger participe et remporte l'Elimination Chamber Match de l'Elimination Chamber (2013), obtenant ainsi un match pour le championnat du Monde poids lourds, détenu par Alberto Del Rio, à WrestleMania 29. Le match sera cependant remporté par Alberto Del Rio.Il aura un autre match pour le titre à Extreme Rules, un Triple Threat Ladder match face à Dolph Ziggler (étant devenu nouveau champion) et Alberto Del Rio. Lors du Smackdown du , il blesse  Dolph Ziggler en lui portant un Superkick dans la tête et ce dernier ne défendra pas son WWE World Heavyweight Championship et un match est organisé entre lui, et Alberto Del Rio à Extreme Rules (2013) dans un « I Quit » match et le vainqueur affrontera Dolph Ziggler pour le WWE World Heavyweight Championship. Lors de Extreme Rules (2013), il perd contre Alberto Del Rio dans un « I Quit » match après que l'arbitre ait fait recommencé le match. Lors du Raw du , il perd contre Randy Orton. Après le match, il s'est blessé au genou et est de nouveau écarté du ring pendant plusieurs semaines.

 The Real Americans (2013-2014) 

Il participe au Money in the Bank Ladder Match pour la mallette du World Heavyweight Championship lors de Money in the Bank (2013). Il fait son retour le  en accompagnant avec Zeb Colter, Antonio Cesaro pour son combat face à Cody Rhodes qui était accompagné par son partenaire Damien Sandow.

Le  à Raw, il perd avec Antonio Cesaro contre The Usos. Le  à Smackdown, il perd contre  Dolph Ziggler. Le  à Raw, il perd avec Antonio Cesaro contre les Prime Time Players. Lors de Night Of Champion, il perd avec Antonio Cesaro un Five Tag Team match pour les Tag Team Championship au profit de The Prime Time Players. À Battleground 2013, Cesaro et lui battent The Great Khali et Santino Marella. Lors de Hell in a Cell, lui et Antonio Cesaro perdent face à Los Matadores. Lors du Raw du , Cesaro et lui battent Cody Rhodes et Goldust. Lors de Survivor Series, il gagne dans le traditionnel combat par équipes. Lors de TLC, Cody Rhodes et Goldust conservent les WWE Tag Team Championship contre The Real Americans ; Big Show et Rey Mysterio ; et Ryback et Curtis Axel. Le  à SmackDown, il perd face à Big E Langston. Lors de RAW du , ils perdent face à Los Matadores. Le  à Smackdown, les Real Americans, Ryback et Curtis Axel perdent face à Rey Mysterio, Sin Cara et Los Matadores. Lors de RAW du , il perd face à Big Show. Lors de RAW du , ils battent Sin Cara et Rey Mysterio. Lors de Smackdown du , il perd face à Christian. Lors de RAW du , les Real Americans perdent face à Sheamus et Christian. Lors de Smackdown du , Il bat Rey Mysterio, Mark Henry et Kofi Kingston pour devenir l'inspirant  pour l'Intercontinental Championship détenu par Big E Langston. Lors de Smackdown du , il perd face à Daniel Bryan. Lors de Elimination Chamber, il perd contre Big E Langston et ne remporte pas l'Intercontinental Championship. Lors de RAW du , il perd par disqualification face à Big E à la suite d'une intervention de Cesaro. Lors de Smackdown du , il perd face à Big E. Lors de RAW du , il perd une nouvelle fois face à Big E. Lors de RAW du , ils perdent face à Dean Ambrose et Seth Rollins.

 Retour en solo (2014-2015) 
Lors de RAW du , Cesaro annonce son alliance avec Paul Heyman, ce qui met fin aux Real Americans. Plus tard dans la soirée, Cesaro bat Jack Swagger. Lors de RAW du , il perd face à Sheamus. Lors de Extreme Rules, il perd face à Cesaro, dans un combat qui impliquait également Rob Van Dam. Au mois de mai, il entame une rivalité avec Adam Rose. Après de nombreux attaques d'une part et d'autre, les deux hommes s'affrontent à RAW le , combat que Jack Swagger perd.

Lors de Money in the Bank, il ne remporte pas la mallette au profit de Seth Rollins.

Le  à RAW, il effectue progressivement un face turn en interrompant Rusev et en attaquant ce dernier. Lors de Battleground, il perd face à Rusev par décompte extérieur. Il perd une nouvelle fois face à ce dernier lors de SummerSlam. Il bat Cesaro lors de Hell in a Cell. Il ne remporte pas le championnat des États-Unis lors de TLC face à Rusev.

 Rivalité avec Alberto Del Rio (2015-2016) 
Depuis le retour d'Alberto Del Rio, il semble en vouloir à celui-ci le nouveau « chouchou » de son ancien manager Zeb Colter. Le  à Smackdown, il sauve Neville qui se faisait attaquer par Alberto Del Rio. Lors de TLC, il perd contre Alberto Del Rio dans un Chairs match pour le titre de Champion des États-Unis. Le lendemain à Raw, il fait équipe avec Ryback où ils perdent contre The League of Nations (Rusev et Alberto Del Rio). Lors du Royal Rumble, il participe premièrement au pré-show, où l'équipe gagnante se méritera une place dans le royal rumble match. En équipe avec Mark Henry, ils battent The Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley), Darren Young & Damien Sandow et The Ascension (Konnor & Viktor). Dans le royal rumble match, où il entre en , sans succès en se faisant éliminer par Brock Lesnar () en quinze secondes.

 Retour à SmackDown et départ (2016-2017) 
Le , il confronte Baron Corbin et annonce qu'il est de retour à SmackDown LIVE. Le  lors de No Mercy 2016, il perd contre Baron Corbin. Il perd une nouvelle fois contre Corbin le  à SmackDown mettant fin à la rivalité entre les deux hommes.

Il annonce son départ de la compagnie le .

 Circuit Indépendant (2017-2019) 
Après son départ de la WWE, Swagger remonte sur le ring au Mexique à la . Il y perd un match face à Alberto El Patrón le .

Le  lors d'un show de la Five Star Wrestling, il bat Eddie Ryan.

Le  lors du premier show de la Warrior Wrestling, il perd contre Alberto Del Rio au cours d'un No Disqualification match.

Le  lors de NEW Wrestling Under the Stars 7, il bat Brad Hollister et conserve le NEW Heavyweight Championhip.

 Lucha Underground (2018) 
Il est annoncé comme nouvelle recrue de la Lucha Underground pour 2018. Il fait ses débuts le  sous le nom de "Savage" Jake Strong au cours d'un 6-man Tag Team match qu'il perd avec Big Bad Steve et Sammy Guevara contre les Trios Champions Killshot, The Mack et Son of Havoc, après le match il attaque les membres de son équipe. Le , il bat Big Bad Steve par soumission.

Le , lors de Gift of the Gods, il bat Sammy Guevara par soumission à la suite d'un Patriot Lock. Le , il bat AeroStar par soumission, après le match il continue de lui porter son Patriot Lock mais Drago viendra en aide à Aerostar armé d'un nunchaku. Le , Strong bat Drago par soumission. Après le match, il continue de porter son Patriot Lock sur Drago mais ce dernier sera secouru par Aerostar cependant Strong repoussera Aerostar. Le , il remporte par soumission un 2-on-1 nunchuks match contre Drago & Aerostar, après le match, il brise la cheville de Drago.

Le , il remporte une bataille royale à sept participants (Dante Fox, King Cuerno, Hernandez, Big Bad Steve, Aerostar & Ricky Mundo) le vainqueur ayant le droit d'éliminer un des six autres participants pour un match à six la semaine suivante. Strong choisit d'éliminer personne. Plus tard dans la soirée, il bat Johnny Mundo par soumission avec son Ankle Lock.

Le  lors du 20ème épisode de la saison 4 de la Lucha Underground, Strong bat Dante Fox, Hernandez, Aerostar, PJ Black, Big Bad Steve et King Cuerno au cours d'un 7-Men Elimination match au cours duquel il élimina Aerostar, Fox et Black et remporte par la même occasion le Gift of The Gods Championship. Après le match, il attaque Dante Fox avec son Ankle Lock.

 Major League Wrestling (2018) 
Le , il est annoncé que Jack Swagger avait signé un contrat avec la fédération MLW. Le , il fait son premier combat à la MLW en battant Jeff Cobb. Le , il perd face à Tom Lawlor. Le , il perd à nouveau face à Tom lawlor. Le  lors de MLW Battle Riot, il bat Simon Gotch, et participe à la 40-Man Battle Riot, qui sera remporté par Tom Lawlor.

 All Elite Wrestling (2019-...) 
 The Inner Circle (2019-2022)  
Le  à Dynamite, il fait ses débuts à la All Elite Wrestling en attaquant Dustin Rhodes, rejoignant le clan de Chris Jericho : l'Inner Circle, où Ortiz, Santana et Sammy Guevara y sont déjà recrutés.

Le  à Revolution, il bat Dustin Rhodes. 

Le  à Double or Nothing, le clan perd face à l'Elite et Matt Hardy dans un Stadium Stampede Match.

Le  à Fyter Fest Night 1, il ne remporte pas le titre TNT de la AEW, battu par Cody. Le  à All Out, Ortiz, Santana et lui ne remportent pas la Casino Battle Royal, gagnée par Lance Archer.

Le  à Dynamite, Sammy Guevara effectue un Face Turn en attaquant MJF dans les vestiaires, après avoir découvert que ce dernier ait tenté d'enregistrer ses propos pour les retourner contre lui-même. Plus tard dans la soirée, Chris Jericho et MJF battent The Acclaimed. Après le combat, Sammy Guevara prévient son leader de ce qu'il avait prévenu, en cas de problème avec son partenaire, et prend la décision de quitter le clan. Le  à Dynamite, Chris Jericho réunit les membres du clan pour un conseil de guerre et souhaite recruter un nouveau membre, ce qui n'est pas de l'avis de MJF. Sammy Guevara fait son retour et montre à son leader une vidéo, où MJF a tenté de corrompre les membres du clan pour se débarrasser du Canadien. Chris Jericho et les membres du clan effectuent un Face Turn en se retournant contre MJF, qui est renvoyé, mais celui-ci présente son nouveau clan : The Pinnacle (FTR, Shawn Spears, Tully Blanchard, Wardlow et lui-même), ce qui déclenche une bagarre entre les 10 hommes, où Chris Jericho et les membres de son clan se font tabasser. Le  à Dynamite, le clan fait son retour et corrige, à leur tour, le clan rival.

Le  à Dynamite : Bloods & Guts, le clan perd face à The Pinnacle dans un Bloods & Guts Match par capitulation. Le  à Double or Nothing, le clan prend sa revanche, en battant le clan rival dans un Stadium Stampede Match. 

Le  à Full Gear, le clan bat Men of the Year (Ethan Page et Scorpio Sky) et American Top Team (Dan Lambert, Junior Dos Santos et Andrei Arlovski) dans un 10-Man Minneapolis Street Fight Tag Team Match.

Le  à Dynamite, Sammy Guevara quitte définitivement le clan, ne supportant plus les tensions qui règnent entre Ortiz, Santana et le leader. 

 Jericho Appreciation Society (2022-...) 
Le  à Dynamite, Chris Jericho et lui effectuent un Heel Turn en attaquant Ortiz, Santana et Eddie Kingston, avec l'aide de 2.0 et Daniel Garcia, créant la Jericho Appreciation Society et provoquant la dissolution du clan.

Le  à Double or Nothing, son clan bat Blackpool Combat Club (Bryan Danielson et Jon Moxley), Eddie Kingston, Ortiz et Santana dans un Anarchy of the Arena Match.

 Carrière de pratiquant d'arts martiaux mixtes 

 Bellator MMA (2017-...) 

Le , Hager annonce qu'il vient de signer un contrat pour plusieurs combats avec la Bellator MMA. Il va lutter dans la catégorie des poids lourd et compte faire ses débuts en 2018. Le , la Bellator annonce qu'Hager va affronter J.W. Kiser (0 victoire - 1 défaite) le  à Bellator 214. Le , il parvient à soumettre Kiser au premier round après deux minutes de combat en effectuant un étranglement bras-tête.

Le  lors de Bellator 221, il remporte son deuxième combat par soumission au bout de 2 minutes 36 au premier round contre TJ Jones.

Le  lors de Bellator 250, Hager bat Brandon Calton par décision, demeurant invaincu en MMA.

 Caractéristiques au catch  
 Prises de finition
  ()
   ()
  ()
 Standing triangle choke Prises favorites
  Swagger Bomb/Hager Bomb () 

 Managers Vickie Guerrero
 Zeb Colter

 Équipes et clans The Real Americans (avec Antonio Cesaro et Zeb Colter) - WWE (2013-2014)
 The Inner Circle (avec Chris Jericho, Sammy Guevara, Ortiz & Santana) - AEW (2019-2022)
 Jericho Appreciation Society (avec Chris Jericho, Daniel Garcia, Matt Menard, Angelo Parker, Sammy Guevara, Tay Melo et Anna Jay) - AEW (2022-...)

 Surnoms Palmarès 

 En arts martiaux mixtes 

|+ Résultats en arts martiaux mixtes de Jake Hager

 En catch Lucha Underground 1 fois Lucha Underground Championship (dernier)
 1 fois Lucha Underground Gift of the Gods Championship Northeast Wrestling 1 fois NEW Heavyweight Champion 5 Star Wrestling 1 fois 5 Star Wrestling Champion

 Florida Championship Wrestling 1 fois FCW Florida Heavyweight Champion 
 1 fois FCW Southern Heavyweight ChampionPennsylvania Premiere Wrestling 1 fois PPW Heavyweight ChampionImperial Wrestling Revolution 1 fois IWR Heavyweight ChampionshipWorld Wrestling Entertainment 1 fois WWE World Heavyweight Champion 
 1 fois ECW Champion 
 1 fois WWE United States Champion 
 Vainqueur du Money in the Bank Ladder match de WrestleMania XXVI 
 Bragging Rights Trophy (2010) avec Team SmackDown (Big Show, Rey Mysterio, Alberto Del Rio, Edge, Tyler Reks et Kofi Kingston)

 Récompenses des magazines 

 Pro Wrestling Illustrated' Vie privée 
 Jacob Hager a épousé Catalina White, une ancienne lutteuse, en . Le couple a un enfant né le , Knox Stribling Hager.
 Le , il se fait arrêter par la police dans la ville de Biloxi, au Mississippi, juste après les enregistrements de SmackDown'', pour excès de vitesse, conduite sous l'emprise de produits illicites ainsi que possession de Marijuana.

Notes et références

Liens externes 

 

Catcheur américain
Naissance en mars 1982
Naissance à Fargo (Dakota du Nord)
Nom de ring
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Étudiant de l'université de l'Oklahoma
Joueur de football américain des Sooners de l'Oklahoma
Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes
Catcheur de la All Elite Wrestling